«Ферль» — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Третьей Лиге.

История, описание 
Клуб основан 6 сентября 1924 года, домашние матчи проводит на арене «Стадион на Постштрассе», вместимостью 5 001 зритель. «Ферль» никогда не поднимался выше уровня региональной лиги, лучшим достижением клуба в региональной лиге является 2-е место в сезоне 1994/95. В Кубке Германии клуб принимал участие 5 раз в своей истории, трижды он вылетал в первом раунде, и по одному разу доходил до второго и третьего раунда. В первом раунде Кубка Германии 1999/00 «Ферль» одержал свою самую громкую победу, победив в серии пенальти «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, причём решающий пенальти забил самый известный игрок в истории клуба Арне Фридрих.

По итогам сезона 2019/2020, досрочно завершённого из-за риска распространения коронавирусной инфекции, клуб занял второе место в Региональной лиге «Запад». Из-за того, что у финишировавшего первым «Рёдингхаузена» не оказалось лицензии на выступлении в 3-ей Лиге, «Ферль» подал заявку на участие в стыковых матчах. В соперники клубу достался «Локомотив» из Лейпцига, финишировавший первым в Региональной лиге «Северо-Восток». Игра в Лейпциге завершилась вничью — 2:2. Встреча в Ферле так же не выявила победителя и завершилась со счётом 1:1, однако по правилу гостевого гола «Ферль» вышел в 3-ю Лигу впервые в своей истории.

Известные игроки 
  Оливер Кирх
  Арне Фридрих
  Мусеместре Бамба
  Этьен Барбара
  Оссени Лабо
  Роджер Шмидт

Известные тренеры 
  Бернард Диц

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы Северного Рейна-Вестфалии